Varzin heißen:

 Varzinberg, Berg in Neu-Guinea
 Varzin, Dorf im Kreis Rummelsburg, Pommern, seit 1945: Warcino,  Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, Polen